Мишкинис () — литовская фамилия. Известные носители:

 Мишкинис, Альбертас (род. 1938) — литовский политический деятель.
 Мишкинис, Альгимантас (1929—2015) — литовский архитектор и коллекционер. 
 Мишкинис, Антанас (1905—1983) — литовский поэт, писатель, публицист, переводчик.
 Мишкинис, Мотеюс (1898—1974) — литовский критик, литературовед.